

Filmes
Hot Stuff - filme estadunidense de 1929.
Hot Stuff (1956) - filme de curta metragem dos Três Patetas

Canções 
 Hot Stuff - canção dos Rolling Stones
 Hot Stuff - canção de Donna Summer

Personagens
 Hot Stuff the Little Devil

Desambiguação